Gravesend steht für:
 Gravesend, Hafenstadt im Verwaltungsbezirk Kent, England
 Gravesend (Brooklyn), Stadtviertel von New York, im Stadtteil Brooklyn
 Gravesend (New South Wales), Dorf in New South Wales, Australien
 Gravesend (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (seit 2020)
 Gravesend (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Salvatore Stabile (1995)

Gravesend ist der Familienname folgender Personen:

 Stephen Gravesend († 1338), englischer Geistlicher